Список рок-хитов № 1 2008 года по версии Billboard включает синглы в стиле рок, занимавшие 1 место рок хит-парада Modern Rock Tracks (с конца 2009 именуемый Alternative Songs) в 2008 году.

Список синглов #1

Примечания

См. также 
 2008 год в музыке
 Список рок-хитов №1 2008 года (Великобритания)

Списки рок-хитов Billboard
Чарты Billboard 2008 года
Рок-чарты